10-та армія→11-та армія→12-та армія
Одина́дцята а́рмія (11-та армія, 11 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 11-та армія (Російська імперія) — армія російської імператорської армії часів Першої світової війни (жовтень 1914 — початок 1918)
 11-та армія (Червона армія) — армія червоних військ часів Громадянської війни (3 жовтня 1918 — 29 травня 1921, з перервами)
 11-та армія (СРСР) — армія радянських військ часів Другої світової війни (квітень 1939 — грудень 1943)
 11-та гвардійська армія — гвардійська армія радянських військ часів Другої світової війни (1 травня 1943 — березень 1948)

Німеччина 
 11-та армія (Німецька імперія) — армія німецьких військ часів Першої світової війни (9 березня — 18 вересня 1915; 30 вересня 1915 — листопад 1918)
 11-та армія (Третій Рейх) — армія німецьких військ часів Другої світової війни (5 жовтня 1940 — 21 листопада 1942; 26 листопада 1944 — 21 квітня 1945)

Інші країни 
 11-та армія (Австро-Угорщина) — армія австро-угорських військ часів Першої світової війни (14 березня 1916 — листопад 1918)
 11-та армія (Італія) — армія італійських військ часів Другої світової війни (9 листопада 1940 — 1 липня 1941; 1 червня  — 8 вересня 1943)
 11-та армія (Японія) — армія сухопутних військ Японії за часів Японсько-китайської та Другої світової війн (4 липня 1938 — 15 серпня 1945)

Повітряна 

 11-та повітряна армія (СРСР) — повітряна армія радянських військ часів Другої світової війни (серпень 1942 — грудень 1944)
 11-та окрема армія ППО (СРСР) — армія військ ППО СРСР (березень 1960 — 1 червня 1998)
 11-та армія (ВПС і ППО) — армія військово-повітряних сил та військ ППО Російської Федерації (1 червня 1998 — 2009)
 11-та повітряна армія (США) — повітряна армія американських ВПС часів Другої світової війни та післявоєнного часу (28 грудня 1941 — по т.ч.)

Див. також 
 11
 8-ма армія
 9-та армія
 1-ша армія
 2-га армія
 13-та армія
 14-та армія